Detta är en lista över de 196 kommunerna i departementet Essonne i Frankrike.

(CAC) Communauté d'agglomération de Seine-Essonnes, skapad 2003.
(CAPS) Communauté d'agglomération du plateau de Saclay, skapad 2003.
(CAO) Communauté d'agglomération du Val d'Orge, skapad 2001.
(CAY) Communauté d'agglomération du Val d'Yerres, skapad 2003.
(CAE) Communauté d'agglomération Évry Centre-Essonne, skapad 2001.
(CAD) Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine, skapad 2003.
(CAD) Communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne, créée skapad 2004.
(CAA) Communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre, skapad 2003, + p. Hauts-de-Seine.
(SANS) Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart en Essonne, skapad 1984.
(CCPL) Communauté de communes du pays de Limours, skapad 2002.
(CCVE) Communauté de communes du Val d'Essonne, skapad 2003.

Esonne
Kommuner Essonne